Појам  може да се односи на:

 Луј V Лењи
 Лудвиг V, војвода Баварске 
 Лудвиг V Палатински